SXA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sialum (Papua Nuova Guinea)